"Guardia" pode ser:

 Guardia, município espanhol do País Basco
 La Guardia, município espanhol da Castela-Mancha
 Guardia Sanframondi, comuna italiana da Campânia
 Guardia Lombardi, comuna italiana da Campânia
 Guardia Piemontese, comuna italiana da Calábria
 Villa Guardia, comuna italiana da Lombardia
 Guardia Perticara, comuna italiana da Basilicata
 Fiorello La Guardia, prefeito de Nova Iorque
 Gran Guardia, município argentino de Formosa
 La Guardia Imperial, barra brava
 Relatório La Guardia

Ver também
 

Desambiguações de topônimos